Esistono più comuni francesi con questo nome

Beynes – Alpi dell'Alta Provenza
Beynes – Yvelines